

Persone 
Carlo Picone – giornalista italiano
Giambattista Picone – giurista, politico e scrittore italiano
Giuseppe Picone – storico, archeologo e giurista italiano
Giusto Picone – latinista italiano
Mauro Picone – matematico italiano, fondatore dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo "Mauro Picone"
Rosario Picone – calciatore italiano
Simon Picone – ex rugbista a 15 italiano
 Valentino Picone – comico e attore italiano, membro del duo Ficarra e Picone

Altro 
Picone – quartiere di Bari
Mi manda Picone – film del 1983 diretto da Nanni Loy